Шва́ниц () — немецкая фамилия:
 Шваниц, Вольфганг (1930—2022) — восточногерманский государственный деятель, глава службы госбезопасности ГДР в 1989 году
 Шваниц, Вольфганг Г. (род. 1955) — немецкий историк.
 Шваниц, Кристина (род. 1985) — немецкая легкоатлетка.